Saghyndyqow ist der Familienname folgender Personen:
 Jeleussin Saghyndyqow (* 1947), kasachischer Politiker
 Qanybek Saghyndyqow (* 1983), kirgisischer Billardspieler